Чубукалах — топоним (основной тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чубукалах — река, правый приток р. Аччыгый-Саккырыр, координаты 67°36' с. ш. 130°12' в. д., код ГКГН 130912.
 Чубукалах — река, правый приток р. Белькачи, координаты 59°48' с. ш. 131°06' в. д., код ГКГН 498110.
 Чубукалах — река, правый приток р. Отто-Сала, координаты 68°35' с. ш. 127°29' в. д., код ГКГН 394400.
 Чубукалах — река, правый приток р. Индигирка, координаты 66°50' с. ш. 142°46' в. д., код ГКГН 354893.
 Чубукалах — река, левый приток р. Индигирка, координаты 67°11' с. ш. 142°34' в. д., код ГКГН 337796.
 Чубукалах — река, правый приток р. Индигирка, координаты 63°23' с. ш. 143°24' в. д., код ГКГН 131077.
 Чубукалах — река, правый приток р. Бахылай, координаты 64°10' с. ш. 143°05' в. д., код ГКГН 374022.
 Чубукалах — река, левый приток р. Охотничий, координаты 63°55' с. ш. 142°29' в. д., код ГКГН 484507.
 Чубукалах — зимовье, южнее устья р. Чубукалах, координаты 67°35' с. ш. 130°10' в. д., код ГКГН 225454.
 Чубукан — озеро, восточнее оз. Онёр-Эбете, в левобережье р. Мыла, координаты 62°53' с. ш. 131°23' в. д., код ГКГН 453062.
 Чубукулах — река, правый приток р. Учасын, координаты 66°01' с. ш. 136°10' в. д., код ГКГН 357951.
 Чубукулах — река, правый приток р. Кенде, координаты 68°37' с. ш. 128°14' в. д., код ГКГН 394644.
 Чубукулах — река, левая составляющая р. Салаянчан, координаты 69°37' с. ш. 136°46' в. д., код ГКГН 394527.
 Чубукулах — река, правый приток р. Такалкан, координаты 68°55' с. ш. 140°03' в. д., код ГКГН 410327.
 Чубукулах — река, правый приток р. Сикиликан, координаты 66°59' с. ш. 138°06' в. д., код ГКГН 337849.
 Чубукулах — кряж, в западной части Юкагирского плоскогорья, координаты 65°30' с. ш. 154°00' в. д., код ГКГН 128797.
 Чубукулах — река, правый приток р. Лена, координаты 70°50' с. ш. 127°39' в. д., код ГКГН 130938.
 Чубукулах — река, левый приток р. Селеннях, координаты 69°06' с. ш. 138°07' в. д., код ГКГН 130945.
 Чубукулах — река, левый приток р. Ыалбын, координаты 57°53' с. ш. 129°39' в. д., код ГКГН 499530.
 Чубукулах — гора, в северной части кряжа Чубукулах, координаты 66°25' с. ш. 153°53' в. д., код ГКГН 128799.

См. также